Łukasz Czermiński (zm. po 1676) – kasztelan zawichojski, stolnik derpski
 Łukasz Jacek Czermiński (1662–1717) – biskup pomocniczy przemyski